

Araldica 
 Vaio – pelliccia araldica di quattro file di pezze accampanate ed alternate di argento e di azzurro
 Vaio in palo – termine utilizzato se le pezze dello stesso smalto stanno una sull'altra e si toccano
 Vaio minuto – termine utilizzato se le file sono più di quattro

Altro 
 Sony VAIO – sottomarchio storico di molti prodotti Sony 
 Sony VAIO UX – Ultra Mobile Pc lanciato nel 2006 da Sony e prodotto fino al 2008
 Vaio – località nel territorio del comune di Fidenza

Pagine correlate 
 Di Vaio